
Molekulska formula -{C21H21N}- se može odnositi na:
 Ciproheptadin
 Naftifin